Els Verds Ecopacifistes (del seu nom en castellà Los Verdes-Ecopacifistas), partit polític del País Valencià
 Els Verds Ecologistes (del seu nom en castellà Los Verdes Ecologistas), partit polític d'Espanya
 Partit Verd Europeu (del seu nom en castellà Los Verdes Europeos), partit polític d'Europa
 LVE també és l'abreviatura de Gran Premi de Las Vegas, prova històrica de Fórmula 1 disputada al circuït de Las Vegas, als Estats Units